

Codici 
 GBE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Sir Seretse Khama di Gaborone (Botswana)
 gbe – codice ISO 639-3 della lingua iksek

Altro 
 GBE – sigla di Knight o Dame Grand Cross of the Order of the British Empire, Cavaliere o Dama di Gran Croce dell'Ordine dell'Impero Britannico
 Lingue gbe